Кошта — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Малечкинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Малечкинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 27 км, до центра муниципального образования Малечкино — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Сельца, Афонино, Ботило.

По переписи 2002 года население — 33 человека (15 мужчин, 18 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Кошта в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района